Duse kan syfta på:

 Duse – en svensk lågfrälsesläkt från Småland som adlades 1576
 Duse (krater) – en krater på Venus
 Duse, bahía – en vik i Västantarktis

Personer
Eleonora Duse (1858–1924), en italiensk skådespelare, ofta omnämnd som bara Duse
Herman Duse (1870–1948), en svensk direktör
Margareta Fredrika Duse (1732–1800), änka till Carl Gustaf Mörner den yngre
Samuel A. Duse (1873–1933), en svensk militär, författare, konstnär och mångsysslare